Notacanthus är ett släkte av fiskar. Notacanthus ingår i familjen Notacanthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Notacanthus